Le Voyage fantastique () est un film britannique de Henry Koster (1951).
 Le Voyage fantastique est un tableau de Salvador Dalí (1965).
 Le Voyage fantastique () est un film américain de Richard Fleischer (1966).
 Le Voyage fantastique est un roman américain d'Isaac Asimov (1966), novélisation du film précédent.